Clube do Inferno
Diablo: Hellfire
Hellfire Club
AGM-114 Hellfire
Liberation - álbum da banda de black metal 1349.
Hellfire - Faroeste de 1949, estrelado por Bill Elliott

Desambiguação